Daedalochila postelliana är en snäckart som först beskrevs av Bland 1859.  Daedalochila postelliana ingår i släktet Daedalochila och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
postelliana